Jackiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Dawid Jackiewicz (* 1973), polnischer Kommunalbeamter und Politiker, Mitglied des Sejm, MdEP
 Rafał Jackiewicz (* 1977), polnischer Boxer